

Єпископи 
  Хуан Хосе Омелья Омелья

Статистика 
Згідно з «Annuario Pontificio» і Catholic-Hierarchy.org:

|-
| 1949 || 235.000 || 235.000 || 100,0 || 566 || 442 || 124 || 415 ||  || 260 || 850 || 353
|-
| 1959 || 234.800 || 234.990 || 99,9 || 538 || 400 || 138 || 436 ||  || 851 || 1.070 || 273
|-
| 1970 || 235.020 || 235.140 || 99,9 || 443 || 336 || 107 || 530 ||  || 197 || 885 || 275
|-
| 1980 || 250.392 || 252.110 || 99,3 || 442 || 304 || 138 || 566 ||  || 277 || 936 || 263
|-
| 1990 || 261.725 || 265.414 || 98,6 || 414 || 297 || 117 || 632 ||  || 264 || 855 || 247
|-
| 1999 || 262.743 || 267.022 || 98,4 || 359 || 249 || 110 || 731 ||  || 222 || 794 || 248
|-
| 2000 || 263.554 || 271.134 || 97,2 || 354 || 248 || 106 || 744 ||  || 218 || 782 || 248
|-
| 2001 || 261.744 || 270.875 || 96,6 || 350 || 243 || 107 || 747 ||  || 218 || 769 || 248
|-
| 2002 || 265.027 || 273.514 || 96,9 || 346 || 239 || 107 || 765 || 1 || 216 || 763 || 248
|-
| 2003 || 266.119 || 296.097 || 89,9 || 338 || 233 || 105 || 787 || 1 || 226 || 759 || 248
|-
| 2004 || 261.715 || 287.000 || 91,2 || 329 || 225 || 104 || 795 || 1 || 209 || 750 || 248
|-
| 2006 || 273.101 || 301.084 || 90,7 || 340 || 236 || 104 || 803 ||  || 178 || 762 || 230
|-
| 2013 || 291.100 || 323.609 || 90,0 || 280 || 212 || 68 || 1.039 ||  || 175 || 600 || 253
|-
| 2016 || 302.203 || 315.141 || 95,9 || 273 || 208 || 65 || 1.106 || 1 || 161 || 613 || 253
|}

Посилання